Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Suffolk d'après le Suffolk, l'un des 39 comtés traditionnels de l'Angleterre :
 le , un vaisseau de ligne de  rang de 70 canons, lancé en 1680, modernisé en 1699, 1718 et 1739, détruit en 1765 ;
 le , un bateau de 30 canons servant de dépôt de munitions, commandé en 1694, vendu en 1713 ;
 le , un vaisseau de  rang de 70 canons, lancé en 1765, vendu en 1803 ;
 le HMS Suffolk, un navire prison lancé en 1775 comme un vaisseau de  rang de 74 canons le , devient navire prison en 1797, renommé HMS Suffolk en 1805, vendu en 1816 ;
 le , un croiseur cuirassé de la classe Monmouth, lancé en 1903, vendu en 1920 ;
 le , un croiseur lourd de la classe County, lancé en 1926, vendu en 1948. 

Suffolk